Haemadipsa — род челюстные или бесхоботных пиявок из семейства Haemadipsidae. Эти кольчатые черви известны в субтропических и тропических регионах Индийского и Тихого океанов. Хорошо известными представителями являются, например, Haemadipsa sylvestris и Haemadipsa zeylanica. Haemadipsa питаются кровью. Они опасны для людей и животных, особенно потому, что их укусы приводят к длительному кровотечению.

Виды 
Род включает следующие виды:
 Haemadipsa cavatuses
 Haemadipsa cochiniana
 Haemadipsa crenata
 Haemadipsa hainana
 Haemadipsa interrupta
 Haemadipsa japonica
 Haemadipsa limuna
 Haemadipsa moorei
 Haemadipsa montana
 Haemadipsa ornata
 Haemadipsa picta
 Haemadipsa rjukjuana
 Haemadipsa sumatrana
 Haemadipsa sylvestris
 Haemadipsa trimaculosa
 Haemadipsa zeylanica

Примечания 

Пиявки